A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí lány műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték Lillehammerban.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon